Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 2006 disputat a Montmeló el 14 de maig del 2006.

Qualificacions del dissabte

Classificació de la cursa

Altres 
  Volta ràpida: Felipe Massa 1' 16. 648 a la volta 42.

  Pole: Fernando Alonso 1'14. 648

Referències 

 

2006
Espanya
Competicions esportives del 2006 a Catalunya